

Patronyme 

 Arthur Bernier (1886-1953), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Aurélien Bernier (1974-), militant français, 
 Camille Bernier (1823-1902), peintre français ;
 Charles Bernier (1857-1936), avocat et peintre français ;
 Charles-Louis Bernier (1755-1830), dessinateur et architecte français ;
 Charles Théodore Bernier (1871-1950), graveur belge ;
  ;
 Étienne-Alexandre Bernier (1764-1806), prêtre catholique français ;
 Georges Bernier (1875-1959), acteur et producteur français ;
 Georges Bernier (1911-2001), journaliste et marchand d'art, cofondateur de la revue d'art mensuelle L'Œil
  ;
 Guylaine Bernier (1948-), rameuse d'aviron canadienne ;
 Henri-Ambroise Bernier (1795-1859), chanoine et polémiste catholique français ;
 Henriette Bernier (1937-2022), romancière française ;
 Ivan Bernier, juriste québécois et professeur émérite de l'Université Laval ;
  ;
 Jean-Jacques Bernier (1921-2015), universitaire français ;
 Joachim Bernier de la Brousse (v. 1580-1623), poète baroque français ; 
 Jonathan Bernier (1988-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ; 
 Joseph Bernier (1864-1933), homme politique français ;
  (1874-1951), homme politique canadien ;
 Joseph-Arthur Bernier (1877-1944), pianiste, organiste, compositeur et professeur de musique québécois ;
 Joseph-Elzéar Bernier (1852-1934), capitaine de navire et explorateur canadien ;
 Jovette Bernier (1900-1981), journaliste, romancière et poétesse québécoise ;
  (1928-2010), personnalité politique canadienne ;
 Léon Bernier (1936-2011), compositeur canadien ;
 Louis Bernier (1845-1919), architecte français ;
 Lucien Bernier (1914-1944), militaire français, Compagnon de la Libération ;
 Lucien Bernier (1914-1989), homme politique français ;
 Marc Bernier (1943-), homme politique français ;
 Marc André Bernier (1964-), professeur québécois de littérature française ;
 Marc-André Bernier (1985-), joueur professionnel de hockey canadien ;
 Marcel Bernier (1912-1990), acteur français ;
 Maxime Bernier (1963-), homme politique canadien ;
 Mélanie Bernier (1985-), actrice française ;
 Mélina Bernier (1980-), poétesse québécoise ;
 Mesmin Florent Bernier (1809-1892), homme politique français, député du Loiret ;
 Michèle Bernier (1956-), fille de Georget Bernier, comédienne et humoriste française ;
 Michel-Esdras Bernier (1841-1921), homme politique fédéral du Québec ;
 Nicolas Bernier (1664-1734), compositeur français ;
 Patrice Bernier (1979-), joueur de football canadien ;
 Philippe Bernier (1930-2000) journaliste français, cofondateur de Médecins sans frontières ;
 Pierre-François Bernier (1779-1803), astronome français ;
 Georget Bernier dit « professeur Choron » (1929-2005), humoriste français ;
  ;
 René Bernier (1905-1984), compositeur de musique belge ;
 Steve Bernier, (1985-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Sylvie Bernier (1964-), athlète olympique québécoise ;
 Victor Bernier (1868-1952), homme politique français.
 Victor Bernier (pilote) (2004-), pilote automobile français.

Toponyme 

Australie
 Île Bernier, sur la côte ouest australienne et proche de la barrière de corail ;

Canada
 Rivière Bernier, un tributaire de la rivière Richelieu coulant dans Saint-Jean-sur-Richelieu, dans la MRC Le Haut-Richelieu, en Montérégie, au Québec ;
 Rivière Bernier, un affluent du lac Aylmer (versant de la rivière Saint-François), coulant dans Stratford, dans la MRC du Granit, en Estrie, au Québec ;
 Rivière Bernier, une rivière de Saint-Boniface, MRC de Maskinongé, en Mauricie, au Québec ;
 Canton Bernier, un canton de la ville de Senneterre (paroisse), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec ;
 Chute à Bernier, chute située à Montmagny, dans la MRC de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.

Astronomie 
 Étoile Bernier, une étoile découverte par Alexandre Bernier en 1981 dans la constellation du Verseau

Zoologie 
 Sarcelle de Bernier, un oiseau

Homonymie d'hydronyme
Patronyme canadien
Patronyme français